

Patronymes 

 la famille Vignola, nobles de Venise après 1682.
 Amédée Vignola (1862-1939), dessinateur français ;
 Beniamino Vignola (1959-), footballeur italien ; 
 Franco Vignola (1966-), footballeur français ; 
 Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573), architecte italien ;
 Julie Vignola (1977-), enseignante et femme politique canadienne ;
 Robert G. Vignola (1882-1953), réalisateur américain de cinéma.

Autres personnalités 
 Le maestro di Vignola, peintre anonyme italien du quattrocento.

Toponymes 
 Vignola, commune italienne en Émilie-Romagne ;
 Vignola-Falesina, commune italienne dans le Trentin-Haut-Adige ;
 Trinità d'Agultu e Vignola, commune italienne en Sardaigne.

Sport 
 Milan-Vignola, une ancienne course cycliste italienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme